43-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 43-й меридиан восточной долготы
 43-й меридиан западной долготы

См. также 
 43-я параллель северной широты
 43-я параллель южной широты